Scalabrini Ortiz se refiere comúnmente al escritor y pensador argentino Raúl Scalabrini Ortiz, pero también puede referirse a:
 la Avenida Scalabrini Ortiz de la Ciudad de Buenos Aires;
 la estación Raúl Scalabrini Ortiz del Ferrocarril General Manuel Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires;
 la Parada Kilómetro 34 del ferrocarril Roca, también llamada Apeadero Scalabrini Ortiz, en el partido de Lomas de Zamora; o
 la estación Scalabrini Ortiz del subte de Buenos Aires.